Корыстин — фамилия; имеет женскую форму Корыстина.
 Корыстин, Алексей Ефимович (1920—1989) — советский деятель, председатель Ровенского горисполкома.
 Корыстин, Андрей Борисович (род. 1972) — советский, российский спортсмен, заслуженный мастер спорта (подводное ориентирование).

См. также 
 Корыстино — деревня в Смоленской области России, в Глинковском районе.